Al-Rashid puede referirse a:

 Uno de los 99 nombres de Dios en el Islam.
 Harún al-Rashid, quinto y más famoso califa abasí de Bagdad, de 786 a 809.
 Al-Rashid, califa abasí de Bagdad de 1135 a 1136.
 Mulay Muhammad al-Rashid bin Sharif, sultán de Marruecos.
 Dinastía Rashid, antigua dinastía de la península arábiga.
 Estadio Al-Rashid, estadio multi-propósitos ubicado en Dubái